Clint Eastwood pode se referir a:

Clint Eastwood, um ator estadunidense.
Clint Eastwood (músico), um DJ jamaicano.
Clint Eastwood (álbum), um álbum da banda The Upsetters.
Clint Eastwood (canção), uma canção da banda Gorillaz.

Desambiguação